Утешное — название населённых пунктов на Украине:

 Утешное — посёлок в Казанковском районе Николаевской области.
 Утешное — село в Казанковском районе Николаевской области.